

Médecine 
Idiotie, ancien terme médical pour le handicap mental

Littérature 
 L'Idiot est un roman de Fiodor Dostoïevski
 L'Idiot-roi est un roman de science-fiction de Scott Baker, paru en 1978
 L'Idiot est un manhwa de Kang Full publié en 2005
 Les Idiots est une nouvelle de Joseph Conrad publiée en 1896
 L'Idiot de la famille de Jean-Paul Sartre

Musique 
American Idiot est le septième album studio de Green Day,
The Idiot est un album d'Iggy Pop.

Cinéma et télévision 
 Idiot, téléfilm de Mani Kaul sorti en 1982
 Les Idiots, film danois réalisé par Lars von Trier sorti en 1998
 L'Idiot, film français de 1946 de Georges Lampin
 L'Idiot, film japonais de 1951 d'Akira Kurosawa
 Le Jour des idiots, film allemand de Werner Schroeter sorti en 1982
 L'Idiot, film français de Pierre Léon sorti en 2009
 L'Idiot !, film russe de Youri Bykov sorti en 2014

Autres 
L'Idiot international est un journal français fondé et dirigé par Jean-Edern Hallier,
Terminal idiot est la traduction littérale du terme anglais dumb terminal.

Homonymie de titre